Bradysiopsis — род двукрылых из семейства детритниц.

Описание 
Мелкие (3-4 мм) комарики тёмной окраски. Щупики трёхчлениковые без сенсорных ямок на первом членике. Глазной мостик над усиками шириной в 3–4 фасетки. Грудь и брюшко короткими тонкими беловатыми волосками. Щиток с четырьмя крепкими щетинками. Жилки задней части крыльев отчётливые без микротрихий. Коготки на лапках без зубчиков. Гоностиль с крепким вершинным зубцом, на внутренней их стороне имеются длинные щетинки.

Экология 
Имаго отлавливались в лесных местообитаниях.

Классификация 
Описан в 1960 году финским энтомологом   в ранге подрода рода Lycoriella. Род объединяет 9 современных и один ископаемый вид.

 
 
 
 
 
 †

Палеонтология 
Единственный известный в ископаемом состоянии вид Bradysiopsis repentina найден в доминиканском янтаре возрастом около 22 млн лет.

Распространение 
Представители рода встречаются в Евразии и Северной Америке и Северной Африке

Примечания 

Детритницы
Роды двукрылых